Sweet Rosie O'Grady – film del 1926 diretto da Frank R. Strayer
Sweet Rosie O'Grady – film del 1943 diretto da Irving Cummings